"Green Valley" pode se referir a: 
Green Valley (Arizona)
Green Valley (Califórnia)
Green Valley (Dakota do Sul)
Green Valley (Illinois)
Green Valley (Maryland)
Green Valley Farms 

ou

Green Valley, clube noturno com sede em Camboriú, Santa Catarina

Ou ainda:
Valley Green

Desambiguações de topônimos